Die Abkürzung TFH steht für:
 Task Force Harvest der AFSOUTH (Allied Forces Southern Europe) der NATO
 Technische Fachhochschule; bekannte TFHn sind:
 Technische Fachhochschule Berlin, TFH in Berlin-Wedding, heute: Beuth Hochschule für Technik Berlin
 Technische Fachhochschule Bochum, TFH Bochum
 Technische Fachhochschule Wildau, TFH Wildau im Südosten an Berlin angrenzend
 Tools for Habilitation
 Tools For Health, ein Anbieter von Patientenkommunikationssystemen
 Touch for Health, siehe Angewandte Kinesiologie
 Trägerfrequenz-Nachrichtenübertragung über Hochspannungsleitungen, siehe Trägerfrequenzanlage#Nachrichtenübertragung über Hochspannungsleitungen
 Tropical Fish Hobbyist, ein US-amerikanischer Spezialverlag für Natur- und Tierbücher
 Thrombozytenfunktionshemmung, siehe Thrombozytenaggregationshemmer
 Bahnhof Friedrichshafen Hafen nach DS 100

Siehe auch:
 Fachhochschule

Abkürzung